Termenul „drama” se poate referi la:
 Dramă, o specie literară
 Film dramatic, un gen de filme
 Prefectura Drama, o prefectură în nord-estul Greciei
 Drama, un oraș în Grecia, reședința prefecturii cu același nume